Крюковский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Крюковский сельсовет — Белгородская область, Борисовский район.
 Крюковский сельсовет — Белгородская область, Новооскольский район.
 Крюковский сельсовет — Калужская область, Юхновский район.
 Крюковский сельсовет — Московская область, Наро-Фоминский район (до 1994).
 Крюковский сельсовет — Нижегородская область, Лукояновский район.
 Крюковский сельсовет — Пензенская область, Белинский район.
 Крюковский сельсовет — Пермский край, Еловский район.
 Крюковский сельсовет — Смоленская область, Краснинский район.
 Крюковский сельсовет — Тамбовская область, Моршанский район.
 Крюковский сельсовет — Тверская область, Калязинский район.
 Крюковский сельсовет — Тульская область, Тёпло-Огарёвский район.
 Крюковский сельсовет — Ярославская область, Мышкинский район.